

Földrajzi helyek

Ausztrália
Holbrook (Új-Dél-Wales)

Anglia
Holbrook (Derbyshire)
Holbrook (Somerset)
Holbrook (Sheffield, Dél-Yorkshire)
Holbrook (Suffolk)

Srí Lanka
Holbrook (Srí Lanka)

Amerikai Egyesült Államok
Holbrook (Arizona)
Holbrook (Idaho)
Holbrook (Massachusetts)
Holbrook (Nebraska)
Holbrook (New York)
Holbrook (Nyugat-Virginia)

Személyek
 John Edwards Holbrook (1794 vagy 1796–1871) angol zoológus

Hasonló néven
Holbrooke (egyértelműsítő lap)